Miyako-eilanden, een eilandengroep
 Miyako (eiland),  het hoofdeiland van de Miyako-eilanden
 Miyakojima, een stad op het eiland Miyako
  Miyako (taal),  de inheemse taal van de Miyako-eilanden
  Miyako (district in Okinawa),  een district in de Japanse prefectuur Okinawa
 Miyako (subprefectuur), een subprefectuur in de Japanse prefectuur Okinawa
 Miyako (Iwate), een stad in de Japanse prefectuur Iwate
  Miyako (district in Fukuoka),  een district in de Japanse prefectuur Fukuoka
 Miyako (gemeente in Fukuoka), een gemeente in de Japanse prefectuur Fukuoka